Kristijan Sedak (Remschied, Njemačka 1978.) hrvatski je komunikolog, stručnjak za odnose s javnošću i javni nastup te poslijedoktorand na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Osnivač je Govorničke akademije Demosten i Digitalne akademije za upravljanje društvenim mrežama. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, a komunikacijske znanosti magistrirao je na Hrvatskim studijima 2007. godine. Doktorirao je u siječnju 2022. na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad “Povjerenje u komunikacijske kanale i izborna preferencija birača u Republici Hrvatskoj“ pisao je pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Tomića, rektora Sveučilišta u Mostaru i regionalno priznatog stručnjaka za odnose s javnošću.

Nastavna djelatnost 

Od 2015. godine predaje na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Redoviti je gostujući predavač u Plavom uredu Grada Zagreba na Veleučilištu u Virovitici i Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću.  Predavao je također na Visokoj školi za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Veleučilištu Edward Bernays, Sveučilištu VERN' i Katoličkom sveučilištu Peter Pazmany u Budimpešti.

Projekti i aktivnosti 

Od 1999. do 2001. godine bio je glavni urednik studentskog časopisa Hazard. Bio je savjetnik i stručni suradnik Zaklade hrvatskog državnog zavjeta. Primio je nagradu zamjenika ministra obrane za pravovremeno i kvalitetno obavljanje dužnosti 2005. godine. Bio je član radne skupine Proširenje Europske mreže političkih zaklada i glasnogovornik stipendista alumnija zaklade Konrad Adenauer. Kao predavač i međunarodni konzultant Instituta Robert Schumann, edukacijskog centra Europske pučke stranke, radio je u Armeniji, Moldaviji, Gruziji i Libanonu. Aktivni je član stalne skupine za političku komunikaciju Europskog konzorcija za politička istraživanja, Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i Europske udruge komunikacijskih stručnjaka u visokom obrazovanju (EUPRIO). Jedan je od začetnika i suosnivač Govorničke škole u Crikvenici i direktor je komunikacija Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku.

Sedak je sudjelovao na brojnim projektima od kojih se ističe uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost „Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika“. U sklopu različitih projekata održava interaktivna predavanja i radionice o prezentacijskim stilovima, komunikacijskim vještinama i asertivnoj komunikaciji. Redovito gostuje u različitim medijima gdje stručno analizira i komentira političke pothvate i komunikaciju. Mediji ga spominju i u kontekstu afere Mihovila Miokovića, bivšeg predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, koji je na Sedakov komunikacijski trening potrošio 9.600 kuna.
 Vrlo je aktivan na društvenim mrežama (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) kao mikro influencer na području političke komunikacije te redovito satirično komentira hrvatske društveno-političke događaje.

Znanstveni i stručni radovi 

Napisao je više znanstvenih i stručnih radova o neverbalnoj komunikaciji, političkoj komunikaciji te odnosima s javnošću u politici. Područja njegovog stručnog i znanstvenog interesa uključuju krizno komuniciranje, političku komunikaciju, odnose s javnošću u sportu i neprofitnom sektoru te neverbalnu komunikaciju.

Vanjske poveznice 

CROSBI profil Kristijana Sedaka